Riale ima više značenja:
 Riale, Bologna
 Riale, Reggio Emilia